Уде́льная:

Топоним 
 Удельная — посёлок городского типа в Раменском районе Московской области.
 Удельная — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Удельная — исторический район Санкт-Петербурга.
 Удельная — платформа Октябрьской железной дороги в черте Санкт-Петербурга, бывшая станция.
 Удельная — платформа Московской железной дороги в посёлке городского типа Удельная.

Реки 
 Удельная — приток Куро-Искитима.
 Удельная — приток Тундровки.
 Удельная — приток Голубой.

Другое
 «Удельная» — станция петербургского метрополитена.

См. также 
 Удельное
 Удел